Бенџамин Едвард Стилер () је амерички глумац и редитељ, рођен 30. новембра 1965. у Њујорку (САД).

Филмографија 

|- 
| 1987. || || -{Shoeshine}- || - || 
|- 
| 1987. || || -{Hot Pursuit}- || Крис Ханивел || 
|- 
| 1987. || || -{The House of Blue Leaves}- || Рони Шонеси || 
|- 
| 1987. || || -{Empire of the Sun}- || Dainty || 
|- 
| 1988. || || -{The Hustler of Money}- || Винс || 
|- 
| 1988. || || -{Fresh Horses}- || Типтон || 
|- 
| 1989. || || -{Elvis Stories}- || Брус || 
|- 
| 1989. || || -{That's Adequate}- || Чип Лејн || 
|- 
| 1989. || || -{Next of Kin}- || Лоренс Изабела || 
|- 
| 1990. || || -{The Ben Stiller Show}- || разни || 
|- 
| 1990. || || -{Stella}- || Џим Аптгроув || 
|- 
| 1990. || || -{Working Tra$h}- || Фреди Новак || 
|- 
| 1992. || || -{Highway to Hell}- || Pluto's Cook/Attila the Hun || 
|- 
| 1992. || || -{The Ben Stiller Show}- || Host/Various Characters || 
|- 
| 1993. || || -{2 Stupid Dogs}- || Additional Voices || 
|- 
| 1994. || Уједи живота || -{Reality Bites}- || Мајкл Грејтс || 
|- 
| 1995. || || -{Heavy Weights}- || Tony Perkis/Tony Perkis Sr. || 
|- 
| 1996. || || -{If Lucy Fell}- || Bwick Elias || 
|- 
| 1996. || || -{Flirting with Disaster}- || Мел || 
|- 
| 1996. || Цревна напаст || The Cable Guy || Сем Свит/Стен Свит || 
|- 
| 1996. || || -{Derek Zoolander: Male Model}- || Дерек Зуландер || 
|- 
| 1997. || || -{Derek Zoolander University}- || Дерек Зуландер || 
|- 
| 1998. || || -{Backstreet Boyz}- || - || 
|- 
| 1998. || || -{Zero Effect}- || Стив Арло || 
|- 
| 1998. || || -{There's Something About Mary}- || Тед Строман || 
|- 
| 1998. || || -{Your Friends & Neighbors}- || Џери || 
|- 
| 1998. || || -{Permanent Midnight}- || Џери Стал || 
|- 
| 1999. || || -{The Suburbans}- || Џеј Роуз || 
|- 
| 1999. || || -{Mystery Men}- || Mr. Furious || 
|- 
| 1999. || || Black and White || Mark Clear || 
|- 
| 1999. || || -{Hooves of Fire}- || Robbie the Reindeer || 
|- 
| 2000. || || -{Mission: Improbable}- || Tom Crooze || 
|- 
| 2000. || || -{The Independent}- || Politieagent || 
|- 
| 2000. || Чувајући веру || -{Keeping the Faith}- || Rabbi Jake Schram || 
|- 
| 2000. || Њени родитељи || -{Meet the Parents}- || Гејлорд Грег Фокер || 
|- 
| 2001. || Зуландер || -{Zoolander}- || Дерек Зуландер || 
|- 
| 2001. || || -{The Royal Tenenbaums}- || Chas Tenenbaum || 
|- 
| 2002. || || -{Liberty's Kids: Est. 1776}- || Thomas Jefferson || глас 
|- 
| 2002. || || -{Prehistoric Planet}- || Verteller || глас 
|- 
| 2002. || || -{Legend of the Lost Tribe}- || Robbie the Reindeer || 
|- 
| 2003. || Љубавно гнездо || Duplex || Алекс Роуз ||
|- 
| 2004. || Невоље са Поли || Along Came Polly || Reuben Feffer ||
|- 
| 2004. || Старски и Хач || -{Starsky & Hutch}- || Дејвид Старски ||
|- 
| 2004. || Најбољи непријатељ || -{Envy}- || Tim Dingman || 
|- 
| 2004. || || -{Dodgeball: A True Underdog Story}- || White Goodman || 
|- 
| 2004. || Спикер || -{Anchorman: The Legend of Ron Burgundy}- || Артуро Мендез || 
|- 
| 2004. || Упознајте Фокерове || -{Meet the Fockers}- || Грег Фокер || 
|- 
| 2005. || Мадагаскар || -{Madagascar}- || Alex || глас 
|- 
| 2006. || || -{Danny Roane: First Time Director}- || zichzelf || 
|- 
| 2006. || || -{Tenacious D in: The Pick of Destiny}- || Muziekwinkel Dude || 
|- 
| 2006. || Ноћ у музеју || -{Night at the Museum}- || Larry Daley || 
|- 
| 2006. || || -{The Mirror}- || zichzelf || 
|- 
| 2007. || || -{Used Guys}- || - || 
|- 
| 2007. || || -{The Persuaders}- || - ||
|-
| 2007. || Срцеломац || -{The Heartbreak Kid}- || Eddie Cantrow ||
|- 
| 2008. || Мадагаскар 2: Бег у Африку || -{Madagascar: Escape 2 Africa}- || Алекс || глас 
|- 
| 2008. || Тропска олуја || -{Tropic Thunder}- || Tugg Speedman ||
|-
| 2008. || || -{The Marc Pease Experience}- || Jon Gribbe ||
|-
| 2009. || Ноћ у музеју 2: Битка за Смитсонијан || -{Night at the Museum: Battle of the Smithsonian}- || Лари Дејли ||
|-
| 2010. || Упознајте мале Фокерове || -{Litlle Fockers}- || Грег Фокер ||
|-
| 2011. || Пљачка с врха ||  -{Tower heist}-|| Џош Ковакс ||
|-
| 2012. || Мадагаскар 3: Најтраженији у Европи ||  -{Madagascar 3: Europe's Most Wanted}- || Алекс || глас 
|-
| 2014. || Луда ноћ у музеју: Тајна фараона || -{Night at the Museum: Secret of the tomb}- || Лари Дејли ||
|- 
| 2016. || Зуландер 2 || -{Zoolander 2}- || Дерек Зуландер ||
|- 
| 2016. || Зуландер: Супер модел || -{Zoolander: Super Model}- || Дерек Зуландер ||
|- 
| 2016. || Не мисли двапут || -{Don't Think Twice}- || Бен Стилер ||
|- 
| 2017. || Приче породице Мејеровиц || -{The Meyerowitz Stories}- || Метју Мејеровиц ||
|- 
| 2017. || Бредов статус || -{Brad's Status}- || Бред Слоун ||
|-
| 2021. || Закључани || -{Locked Down}- || Соломон ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1965.
Амерички глумци
Јевреји у Сједињеним Америчким Државама